НБА в сезоне 1995/1996 — стал 50-м сезоном Национальной баскетбольной ассоциации. Чемпионом стала команда «Чикаго Буллз». В финале «Буллз» победили в шести играх команду «Сиэтл Суперсоникс». Победу в регулярном сезоне также одержали баскетболисты из Чикаго, установив рекорд лиги по количеству выигранных матчей в регулярном сезоне (72 победы при 10 поражениях).

Локаут 
В 1995 году состоялся первый локаут в истории НБА. Он длился с 1 июля по 12 сентября 1995 года.

Регулярный сезон 
 В = Выигрышей, П = Поражений, П% = Процент выигранных матчей

Плей-офф

Лидеры сезона по средним показателям за игру

Награды

Награды по итогом сезона 
 Самый ценный игрок: Майкл Джордан «Чикаго Буллз»
 Самый ценный игрок финала: Майкл Джордан «Чикаго Буллз»
 Новичок года: Дэймон Стадемайр «Торонто Рэпторс»
 Оборонительный игрок года: Гэри Пэйтон «Сиэтл Суперсоникс»
 Шестой игрок года: Тони Кукоч «Чикаго Буллз»
 Самый прогрессирующий игрок: Георге Мурешан «Вашингтон Булетс»
 Тренер года: Фил Джексон «Чикаго Буллз»

 Первая сборная всех звёзд:
 Ф Скотти Пиппен
 Ф Карл Мэлоун 
 Ц Дэвид Робинсон
 З Майкл Джордан
 З Анферни Хардуэй

 Вторая сборная всех звёзд:
 Ф Шон Кемп
 Ф Грант Хилл
 Ц Хаким Оладжьювон
 З Гэри Пэйтон
 З Джон Стоктон

 Третья сборная всех звёзд:
 Ф Чарльз Баркли
 Ф Джуван Ховард
 Ц Шакил О'Нил
 З Митч Ричмонд
 З Реджи Миллер

 Первая сборная всех звёзд защиты:
 Ф Скотти Пиппен
 Ф Деннис Родман
 Ц Дэвид Робинсон
 З Гэри Пэйтон
 З Майкл Джордан

 Вторая сборная всех звёзд защиты:
 Ф Хорас Грант
 Ф Деррик Макки
 Ц Хаким Оладжьювон
 З Муки Блэйлок
 З Бобби Филлс

 Первая сборная новичков
 Дэймон Стадемайр
 Джо Смит
 Джерри Стэкхауз
 Антонио Макдайесс
 Арвидас Сабонис
 Майкл Финли 

 '''Вторая сборная новичков:
 Кевин Гарнетт
 Брайант Ривз
 Брент Бэрри
 Рашид Уоллес
 Тайс Эдни

Примечания

Ссылки 
 1995-96 NBA Season Summary

НБА по сезонам
НБА в сезоне 1995/1996